Эскадренные миноносцы типа V-116 — тип эскадренных миноносцев, состоявший на вооружении Военно-морского флота Германии в период Первой мировой войны. Всего было построено 3 эсминца этого типа (все по программе 1916 года)

Энергетическая установка 
На кораблях типа в качестве ГЭУ была установлена паротурбинная ЭУ мощностью 55 300 л. с., состоящая из 2 турбин и 4 военно-морских нефтяных двухсторонних котлов. Максимальные запасы топлива на эсминцах типа составляли 660 тонн нефти.

Вооружение 
Миноносцы вооружались 4х1 150-мм орудиями. Торпедное вооружение эсминцев состояло из 4 600-мм торпедных аппаратов и 40 мин заграждения.

Список миноносцев типа

Литература 
 

Эскадренные миноносцы Германии
Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы с паротурбинной энергетической установкой
Эскадренные миноносцы Первой мировой войны